Sethos puede hacer referencia a:

 Setos, etnia estonia-rusa católica.
 Idioma seto, lengua fino-báltica hablada por 5.000 hab.
 (5009) Sethos, asteroide perteneciente al cinturón de asteroides.